343 Industries è una azienda sviluppatrice di videogiochi americana, con sede a Redmond. È stata istituita nel 2007 da Microsoft Game Studios per sorvegliare lo sviluppo di Halo in tutti i suoi media (videogiochi, fumetti e libri). Il suo nome deriva dal personaggio dell'oracolo presente nella serie di Halo, 343 Guilty Spark.

Storia 
Nel 2007 la Bungie Studios, sviluppatrice di Halo, si separò dalla Microsoft per diventare indipendente, ma la proprietà della serie videoludica rimase comunque a quest'ultima. Il 29 aprile 2010 la Bungie annunciò che Halo: Reach sarebbe stato il suo ultimo capitolo riguardante l'universo di Halo, il quale sarebbe successivamente passato nelle mani di 343 Industries. In seguito a questa transizione, molti dei membri della Bungie si trasferirono alla 343i, incluso il direttore del franchising Frank O'Connor. Il loro primo progetto fu Halo Waypoint, un'applicazione scaricabile per Xbox 360, grazie alla quale i giocatori possono avere una visione generale sulle loro condizioni in ognuno dei titoli di Halo. La 343 Industries ha anche lavorato allo sviluppo di Halo Legends. La casa di Redmond ha inoltre sviluppato Halo 4, il primo gioco della serie ufficialmente creato dall'azienda. Inoltre, insieme alla Saber Interactive, ha creato, nel 2011, un remake di Halo Combat Evolved per Xbox 360, intitolato Halo: Combat Evolved Anniversary.

Applicazioni 
 2009 - Halo Waypoint

Serie animate 
 2010 - Halo Legends

Videogiochi 
 2010 - Halo Reach (Defiant Map Pack)
 2011 - Halo: Combat Evolved Anniversary
 2012 - Halo 4
 2013 - Halo: Spartan Assault
 2014 - Halo: The Master Chief Collection
 2015 - Halo: Spartan Strike e Halo 5: Guardians
 2017 - Halo Wars 2
2021 - Halo Infinite

Collegamenti esterni 
 
 
 
 

Aziende statunitensi di videogiochi